Itsukushima es una isla de Japón, situada en la prefectura de Hiroshima, en el Mar Interior de Seto, lugar donde está situado el famoso santuario del mismo nombre dedicado a la diosa de la música Benzaiten.

En honor a esta isla, su nombre fue dado a los siguientes buques de la Armada Imperial Japonesa:

 Itsukushima, crucero protegido de 4.285 toneladas, botado el 18 de julio de 1889, alistado en 1891 y dado de baja el 12 de marzo de 1926.
 Itsukushima, minador de 2.080 toneladas botado el 22 de mayo de 1929, alistado el mismo año y hundido por el submarino holandés HNLMS Zwaardvisch el 7 de octubre de 1944.
 Itsukushima Maru, buque auxiliar de aprovisionamiento de combustible Tipo Kawasaki de la Clase Tatekawa Maru, de 10.160 toneladas, alistado en la Armada Imperial Japonesa el 22 de noviembre de 1941. Torpedeado por el submarino estadounidense USS Bergall el 27 de octubre de 1944, se hundió el 31 del mismo mes.

Asimismo, un asteroide del cinturón de asteroides también ha recibido el mismo nombre:
 (7852) Itsukushima

Nombres de buques de guerra de Japón